Râul Valea Mare se poate referi la:

Valea Mare A - C 
 Valea Mare - afluent al râului Aita
 Valea Mare - afluent al râului Aiud
 Valea Mare - afluent al râului Aleu
 Valea Mare - afluent al râului Almaș în bazinul Crișul Alb.
 Valea Mare - afluent al râului Almaș în bazinul Mureș.
 Valea Mare - afluent al râului Almaș în bazinul Someș, denumit de râul Stupini.
 Valea Mare - afluent al râului Apa Mare
 Valea Mare - afluent al râului Apa Roșie 
 Valea Mare - afluent al râului Bahlui
 Valea Mare - afluent al râului Bârzava
 Valea Mare- afluent al râului Bega Poieni
 Valea Mare - afluent al râului Bistra Mărului
 Valea Mare - afluent al râului Bistrișoara
 Valea Mare - afluent al râului Bradu
 Valea Mare - afluent al râului Bratia
 Valea Mare - afluent al râului Buzău numit și Valea Boului sau Valea Bătrâna
 Valea Mare - afluent al râului Gârliște
 Valea Mare - afluent al râului Călata
 Valea Mare - afluent al râului Căpuș
 Valea Mare - afluent al Cerna din bazinul Olt.
 Valea Mare - afluent al Cerna în zona Băile Herculane
 Valea Mare - afluent al Cerna în zona Topleț
 Valea Mare - afluent al râului Cibin
 Valea Mare - afluent al râului Cioiana
 Valea Mare - afluent al râului Cladova
 Valea Mare - afluent al râului Craiova
 Valea Mare - afluent al Dunării în Județul Constanța
 Valea Mare - afluent al râului Covasna
 Valea Mare - afluent al râului Crișul Alb
 Valea Mare - afluent al râului Crișul Pietros
 Valea Mare - afluent al râului Cusuiuș

Valea Mare D - N 
 Valea Mare - afluent al râului Olt în zona Dopca
 Valea Mare - afluent al râului Drauț
 Valea Mare - afluent al râului Olt în zona Drăgoești
 Valea Mare - afluent al râului Hodiș
 Valea Mare - afluent al râului Homorod
 Valea Mare - afluent al râului Iaz
 Valea Mare - afluent al râului Lechința, numit și râul Șopteriu
 Valea Mare - afluent al râului Luncoiu
 Valea Mare - afluent al râului Luncșorul
 Valea Mare - afluent al râului Mara
 Valea Mare - afluent al râului Măgura
 Valea Mare - afluent al râului Moldova
 Valea Mare - afluent al Dunării în zona Moldova Nouă
 Valea Mare - afluent al râului Motru
 Valea Mare - afluent al râului Muncelu, numit și râul Cărbunari
 Valea Mare - afluent al râului Mureș, numit și râul Ohaba
 Valea Mare - afluent al râului Nadăș
 Valea Mare - afluent al râului Nera
 Valea Mare - afluent al râului Netezi
 Valea Mare - afluent al râului Valea Nimăieștilor
 Valea Mare - afluent al râului Olt în zona Malnaș

Valea Mare P - Z 
 Valea Mare - afluent al râului Padeș
 Valea Mare - afluent al Pârâului Morii 
 Valea Mare - afluent al râului Pogăniș
 Valea Mare - afluent al Râului Doamnei
 Valea Mare - afluent al Râului Mare
 Valea Mare - afluent al Râului Negru
 Valea Mare - afluent al râului Rohia
 Valea Mare - afluent al râului Sâmbotin
 Valea Mare - afluent al râului Olt în zona Sâncrăieni
 Valea Mare - afluent al râului Sânteasca
 Valea Mare - afluent al râului Sebeș
 Valea Mare - afluent al râului Siret în zona Cleja
 Valea Mare - afluent al râului Sirețel
 Valea Mare - afluent al râului Someș
 Valea Mare - afluent al râului Someșul Mare în zona Valea Mare
 Valea Mare - afluent al Someșul Mare în zona Reteag
 Valea Mare - afluent al râului Strei în zona Balomir
 Valea Mare - afluent al râului Strei în apropiere de Muntele Titianu
 Valea Mare - nume dat cursului superior al râului Șercăița, afluent al râului Șercaia
 Valea Mare - afluent al râului Șușița
 Valea Mare - afluent al râului Târnava Mare
 Valea Mare - afluent al râului Târnava Mică
 Valea Mare - afluent al râului Teleajen
 Valea Mare - afluent al râului Timiș în zona Poiana.
 Valea Mare - afluent al râului Timiș în zona Caransebeș.
 Valea Mare - afluent al râului Topa
 Valea Mare - afluent al râului Țebea
 Valea Mare - afluent al râului Urlățelu

Alte articole  cu nume similare 
 Valea Mare

Nume proprii
Toponime românești